Le Tournoi final PSA World Series masculin 2016 est l'édition masculine 2016 des finales de squash PSA World Series (dotation ).
Les huit meilleures joueurs de la saison 2015-2016 (saison de  à ) sont qualifiés pour l'événement qui se déroule à Dubaï aux Émirats arabes unis du 24 au .

Grégory Gaultier l'emporte en finale face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Poules

Poule A

Poule B

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi final PSA World Series féminin 2016

Liens externes 
site PSA World Series
 

Compétition de squash à Dubaï
Squash en 2016
Sport aux Émirats arabes unis en 2016
Sport en mai 2016
PSA World Series 2016